Министерство культуры и наследия Новой Зеландии  — государственное агентство Новой Зеландии, целями которого являются сохранение культурного наследия страны, работа над онлайн-ресурсами (New Zealand History, Энциклопедия Те Ара и другими), предоставление информации об искусстве, культуре, наследии, связи, спорте и отдыхе, а также забота о памятниках в стране.

История 
Нынешнее министерство было создано в 2000 году путём объединения министерства культуры и ответственной за историю и наследие части , однако правительство Новой Зеландии занималось вопросами консервации и охраны культурного наследия страны за много лет до создания министерства — одной из первых подобных инициатив было основание Колониального музея (ныне — Те Папа Тонгарева) в 1865 году. Министерство культуры появилось в 1975 году и представляло собой департамент министерства внутренних дел, в 1991 году оно было выделено из его состава.

Первым министром культуры и наследия стала Хелен Кларк, занимавшая тогда должность премьер-министра.

Министры

Работа министерства 
Финансирование таких организаций как Фонд по охране исторических мест Новой Зеландии и  осуществляет министерство культуры. Ответственностью министерства является выдача лицензий на некоммерческое радиовещание. 

Министерство культуры ответственно за развитие и поддержку следующих научно-исследовательских ресурсов:
 New Zealand History — посвящён культурной, общественной, политической и военной истории страны. Тексты сайта доступны по лицензии CC-BY-NC 3.0
 Te Ara — the Encyclopedia of New Zealand — сайт, объединяющий доступные онлайн Новозеландский биографический словарь, Новозеландскую энциклопедию 1966 года и эссе, написанные историками XXI века. Тексты сайта доступны по лицензии CC-BY-NC 3.0
 28th Māori battalion — посвящён 28-му добровольческому Батальону маори, принимавшему участие во Второй мировой войне в составе армии Новой Зеландии.
 ANZAC.govt.nz — сайт, посвящённый празднику «День АНЗАК», а также событиям Первой мировой войны, связанным с Новой Зеландией, включая Галлиполийское сражение.
 WW100 — подготовка празднования столетия Первой мировой войны.
 Vietnam War NZ — посвящён  Новой Зеландии в Войне во Вьетнаме.

Полный список проектов и сайтов министерства приведён на его официальном сайте.

Кроме того, на сайте министерства содержится список публикаций, посвящённых истории страны, и несколько исторических электронных книг, информация о программах, коллегиях и законопроектах, разработанных в министерстве.

Примечания

Литература 
 
 

Государственные агентства Новой Зеландии
Министерства культуры
Организации, основанные в 2000 году